Аи́лтон (; полное имя — Аи́лтон Жозе́ Алме́йда, ; 20 августа 1984, Итабира, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий шведского «Эргрюте».

Биография 

Начал профессиональную карьеру на родине, в команде «Атлетико Минейро». В период с 2003 по 2004 год отдавался в аренды бразильским командам «Тупи» и «Коринтианс» (Масейо). В 2004 году пополнил состав шведского клуба «Эргрюте».

1 января 2007 года Аилтон стал игроком датского «Копенгагена», который заплатил за его переход 22 млн датских крон (~3 млн евро). Дебютировал в составе команды 11 марта, в игре чемпионата Дании с «Эсбьергом» (0:0). Первый гол за клуб забил 15 апреля, во время матча с «Оденсе» (4:2).

28 июля 2010 года контракт с Аилтоном заключил кипрский АПОЭЛ, заплативший за трансфер 700 тысяч евро. Его дебют в команде состоялся 5 августа в матче Лиги Европы с чешским «Яблонцем» (3:1), а первый гол за клуб он забил 28 августа в матче Лиги Европы с испанским «Хетафе» (1:1). Европейский сезон 2011/12 футболист начал прекрасно. В квалификационном раунде Лиги чемпионов он отметился четырьмя забитыми мячами, благодаря которым АПОЭЛ вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа с питерским «Зенитом» (2:1), Аилтон забил победный гол. Затем бразилец забил в ворота «Порту» по одному мячу в двух матчах. АПОЭЛ стал победителем Группы G, в 1/8 финала прошёл «Лион», а в 1/4 финала по сумме двух матчей уступил мадридскому «Реалу». Всего в этом розыгрыше Лиги чемпионов Аилтон забил семь мячей в 14 матчах.

5 сентября 2012 года было объявлено о переходе игрока в грозненский «Терек». Контракт заключён на три года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 2,2 млн евро. В своём дебютном матче в составе «Терека», проходившем 14 сентября, Аилтон забил гол в ворота питерского «Зенита», который в итоге оказался победным.

8 ноября 2014 года оформил свой второй официальный дубль за грозненский «Терек» в игре против питерского «Зенита» в 13-м туре чемпионата России. Встреча завершилась первым поражением «Зенита» в сезоне в рамках чемпионата (1:3), а Аилтон был признан лучшим игроком матча.

В июне 2015 года грозненский «Терек» не стал продлевать контракт с Аилтоном и объявил об уходе игрока из клуба.

Статистика за «Терек»

Достижения

Командные 
 Копенгаген
 Чемпион Дании (3): 2006/07, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Дании (1): 2008/09

 АПОЭЛ
 Чемпион Кипра (1): 2010/11
 Обладатель Суперкубка Кипра (1): 2011

 Аль-Хиляль
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (1): 2015
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (1): 2015/16

Личные 
 Игрок года в Чемпионате Кипра (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Джазира»
Игроки ФК «Аль-Зафра»